Kim Ye-won puede referirse a las siguientes personas:
 Kim Ye-won (nacida en 1987), actriz de Corea del Sur;
 Kim Ye-won (nacida en 1989), cantante y actriz de Corea del Sur, exmiembro del grupo femenino Jewelry;
 Kim Ye-won (nacida en 1997), actriz de Corea del Sur;
 Kim Ye-won (nacida en 1998), conocida como Umji, cantante de Corea del Sur, exmiembro del grupo femenino GFriend;
 Kim Ye-won (nacida en 1999), cantante de Corea del Sur, miembro del grupo Cignature.